Yamaneko, mot d'origine japonaise peut désigner
 Un animal : iriomote yamaneko (Chat léopard du Bengale)
 Tadashi Yamaneko, peintre contemporain japonais
 Groupe Yamaneko d'Observateurs de Comètes : groupe d'astronomes amateurs japonais
 (23644) Yamaneko ; astéroïde